Skywalker – nazwisko jednego z najważniejszych rodów uniwersum Gwiezdnych wojen.

Pierwszą znaną przedstawicielką rodu jest Shmi Skywalker. Syn Shmi - Anakin Skywalker - poczęty został w 42 BBY, najprawdopodobniej z woli Mocy, bez udziału ojca. W wieku dwudziestu lat (22 BBY), już jako rycerz Jedi, Anakin w tajemnicy poślubił Padmé

Z tego związku trzy lata później urodziły się bliźnięta, które - aby ochronić je przed pochłoniętym przez ciemną stronę Mocy ojcem - rozdzielono i wychowywano oddzielnie. Luke oddany został pieczy Owena i Beru Larsów zamieszkałych na Tatooine. Leia natomiast wychowywała się na Alderaanie pod okiem Baila i Brehy Organa. Leia wyszła za mąż za Hana Solo i urodził im się syn Ben, który podobnie jak dziadek był wrażliwy na Moc i wybrał jej ciemną stronę.

Drzewo genealogiczne

Expanded Universe (Legendy) 
Postacie wymyślone na potrzeby Expanded Universe:
 Anakin Solo - najmłodsze dziecko Hana Solo i Leii Organy Solo 
 Jacen Solo (Darth Caedus) - syn Hana i Leii, bliźniak Jainy
 Jaina Solo - córka Hana i Leii, bliźniaczka Jacena
 Tenel Ka Djo - dziewczyna Jacena
 Allana Djo Solo - córka Jacena i Tenel Ka
 Mara Jade Skywalker - żona Luke’a Skywalkera
 Ben Skywalker - syn Luke’a i Mary Jade
 Nat Skywalker (Bantha Rawk) - wnuk Bena, starszy brat Kola Skywalkera
 Kol Skywalker - wnuk Bena, młodszy brat Nata
 Morrigan Corde (Nyna Calixte) - żona Kola
 Cade Skywalker - syn Kola i Morrigan Corde

Linki zewnętrzne 
 

Postacie z cyklu Gwiezdne wojny